Cibentang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cibentang, Brebes, by, 
 Cibentang, Kuningan, by, 
 Cibentang, Sukabumi, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar